Catàstrofe natural, esdeveniment produït per fenòmens d'elevada energia, propis de la dinàmica natural del planeta
 Catàstrofe ultraviolada, error de la teoria clàssica d'electromagnetisme
 Catàstrofe de l'oxigen, canvi ecològic massiu ocorregut fa uns 2.500 milions d'anys degut a l'aparició de l'oxigen atmosfèric
 Catàstrofe ferroviària de Riudecanyes, accident ferroviari succeït el 1907 entre Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp)
 Llista de catàstrofes de Catalunya